Лёгкие крейсера типа «Мендес Нуньес» — тип лёгких крейсеров испанского флота. Всего построено 2 единицы: «Мендес Нуньес» (Mendes Nunes) и «Блас де Лесо» (Blas de Lezo). Развитие британского проекта «Каледон».

Конструкция 
Имея всего 6 орудий калибра 152 мм (из которых в бортовом залпе могли участвовать только 4) и скорость в 29 узлов, эти крейсера уже к началу 30-х годов считались устаревшими.

Служба 

«Мендес Нуньес» — заложен 28 февраля 1917 г., спущен 3 марта 1923 г., вошёл в строй в мае 1925 г.

«Блас де Лесо» — спущен 27 июля 1922 г., вошёл в строй в марте 1925 г. Погиб в 1932 году, когда на маневрах повредил корпус при ударе о подводную скалу.

Примечания

Литература 
 Анка Аламильо А., Митюков Н. В. Мендес Нуньес и другие. Крейсера-скауты испанского флота. М., 2003.
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.

Ссылки 
 Лёгкие крейсера типа «Мендес Нуньес»
 [www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/2003_09/index.html  Крейсера-скауты испанского флота]